Ferdinand Keller (pintor) — pintor alemão
 Ferdinand Keller (arqueólogo) — arqueólogo suíço

Desambiguações de antropônimos